Diese Liste nennt die Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium von Hessen.

Liste der Staatssekretare im Wirtschaftsministerium von Hessen
Staatssekretare im Wirtschaftsministerium von Hessen